Thyolo är en distriktshuvudort i Malawi.   Den ligger i distriktet Thyolo District och regionen Södra regionen, i den södra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Lilongwe. Thyolo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Thyolo är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Thyolo. Runt Thyolo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Luchenza,  km öster om Thyolo. Omgivningarna runt Thyolo är huvudsakligen savann.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Södra regionen (Malawi)